Младен Црнобрња (Загреб, 1. мај 1939 — Загреб, 27. јануар 2000) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1968. || Три сата за љубав || Хипи
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Домобран
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Мали
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Гомбек - крчмар
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Плик
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Антиша
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1975. || Кућа || Секин пријатељ
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573.  ||
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти ТВ филм || Уротник
|-
| 1977. || Не нагињи се ван || Џепарош
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Механичар
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || Помоћник редитеља
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || /
|-
| 1979. || Дај што даш || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Два сандука динамита ТВ филм || /
|-
| 1981. || Влаком према југу || Мајстор Гумбек
|-
| 1982. || Тројански коњ ТВ филм || Полицијски агент
|-
| 1983. || Трећи кључ || Службеник с кључевима од стана
|-
| 1983. || С. П. У. К. || Социолог
|-
| 1983. || Господско дијете ТВ филм || /
|-
| 1984. || Необични сако ТВ филм || /
|-
| 1985. || За срећу је потребно троје || Кројач
|-
| 1986. || Смоговци ТВ серија || Мађионичар
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Марица
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Тата
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Диплома за смрт || Франц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Гецов радник
|-
| 1990. || Орао || Младић
|-
| 1994. || Коситрено срце ТВ филм || /
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића || Птица Штеф (глас)
|-
| 1997. || Новогодишња пљачка ТВ филм || путник у трамвају
|-
| 1997. || Трећа жена || Фактор
|-
| 1997. || Летопис — О језику роде ТВ документарни|| 
|-
| 1998. || Три мушкарца Мелите Жгањер || Електричар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2000.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани